Юношеская сборная Венгрии по футболу — футбольная сборная Венгрии. Может означать:

 Сборная Венгрии по футболу (до 17 лет)
 Сборная Венгрии по футболу (до 19 лет)